Der Rajon Sowjetskyj (ukrainisch / – ukrainisch offiziell seit dem 12. Mai 2016 Rajon Itschki/Ічкінський район; russisch /, krimtatarisch İçki rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 37.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1.080 km². Zu ihm gehören eine Siedlung städtischen Typs sowie 37 Dörfer, die in 11 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im mittleren Westen der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Nordosten an den Sywasch, einem Buchtensystem des Asowschen Meeres, im Osten und Südosten an den Rajon Kirowske, im Südwesten an den Rajon Bilohirsk und im Nordwesten an den Rajon Nyschnjohirskyj.

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung 

Zusammensetzung der Bevölkerung laut der Volkszählung 2001:

Einzelnachweise

Weblinks 

Sowjetskyj